Rock Fellah Rock est un festival de musiques actuelles axé principalement sur les musiques alternatives et rock, organisé depuis 2008. Il se déroule en région Pays de Loire et plus précisément à Saint Hilaire de Loulay à l'espace Yprésis (dans le Nord-Vendée, à 20 minutes de Nantes), à une période située entre fin septembre et début octobre. 
À partir de l'édition 2009, le festival prend une teinte très claire : il affiche pleinement son gout pour les musiques alternatives, en axant ses choix principalement sur le rock, mais aussi sur le style hip-hop et les musiques électroniques.

Historique 
 2008 : naissance du Rock Fellah Rock. À l'époque il se déroule début mai, sur un seul jour, affichant une programmation qui contient 8 groupes au total.
 2009 : le festival prend une couleur franche et tout à fait particulière. Il arbore une scène très alternative et concentre désormais sa programmation, audacieuse, sur deux jours, pendant la fin septembre ; tout en assumant la veille une action de santé publique à destination des jeunes : l'opération Peace & Lobe.
 2010 : pour cette troisième édition, les organisateurs décident de conserver les aspects qui ont fait la force de la précédente édition, tout en affichant une programmation avec des artistes de plus grande renommée.

Liens externes 
 http://rockfellahrock.org/ 

Festival de musique en Pays de la Loire
Festival de rock en France